</noinclude>«С добрым утром!» может означать:

 С добрым утром! — развлекательная передача Всесоюзного радио СССР.
 С добрым утром! — российский короткометражный рисованный мультфильм 1992 года.
 С добрым утром! — российский короткометражный компьютерный мультфильм 2001 года.